

Geografia

Distretto di Qiaoxi (Shijiazhuang)
Distretto di Qiaoxi (Xingtai)
Distretto di Qiaoxi (Zhangjiakou)